Магн или Магнус (Magnus, = голям, значителен) е малко и фамилно име на следните:

 Когномен на фамилията Помпеи:
 Гней Помпей Магнус, (Помпей Велики), 106–48 пр.н.e., триумвир с Юлий Цезар и Крас
 Гней Помпей Магнус Младши, син на Помпей Велики
 Секст Помпей Магнус Пий, син на Помпей Велики
 Квинт Фабий Барбар Валерий Магн Юлиан, суфектконсул 99 г.
 Спурий Постумий Албин Магнус, консул 148 пр.н.е.
 Магн (узурпатор), римски узурпатор на Максимин Трак 235 г.
 Флавий Магнус Магненций, римски император (350-353)
 Магнус Деценций, римски узурпатор 350 г. на император Констанций II
 Магн Максим, римски император (383-388)

Крале:
 Хуго II Магнус, крал на Франция (1017-1025)
 Крале на Норвегия
 Магнус III, крал на Норвегия (1093—1103)
 Крале на Швеция
 
Други:
 Магнус ефект, физическо явление

Вижте също 
 Магни и Моди, митология, синове на Тор
 Магни, италиански мотори

Мъжки имена